CTFA steht für:
den Trivialnamen des Cetylstearylalkohols
 Chinese Taipei Football Association, der Fußballverband von Taiwan
die Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (heute Personal Care Products Council), die im US-amerikanischen Raum eine INCI-ähnliche Nomenklatur vorgibt

CTFA